Sezon 1953 był 23. edycją rozgrywek o mistrzostwo Finlandii.

Tabela końcowa

Król strzelców 
15 goli - Rainer Forss (Turun Pyrkivä)

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Bibliografia 
 RSSSF

1953 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii